Эспириту-Санту - штат на востоке Бразилии. Административно разделён на 4 мезорегиона, 13 микрорегионов и 78 муниципалитетов. В списке представлены все муниципалитеты штата в алфавитном порядке.

См. также 
 Эспириту-Санту

Эспириту-Санту